Existuje více osob s českým a slovenským příjmením Plachý (Plachá), Plachy:

příjmení osob, základní mužský tvar
 Antonín Plachý (* 1971) –  český fotbalista, obránce a trenér
 Jan Plachý (* 1998) –  český fotbalový brankář
 Jaroslav Plachý (* 1952) –  český politik, poslanec PSP za ODS
 Jiří Plachý – více osob
 Josef Plachý (* 1971) – český stolní tenista
 Jozef Plachý (* 1949) – československý atlet, běžec
 Ondrej Plachý (1755–1810) – slovenský evangelický farář, vzdělanec, spisovatel, novinář a vydavatel
 Roman Plachý (* 1958) – český výtvarník a pedagog
 Šimon Plachý z Třebnice (~1560–1609) – písař, historik Plzně, otec Jiřího Plachého-Feruse
 Šimon Plachý z Třebnice (?–1611) – písař Českých Budějovic, otec Jiřího Plachého (obránce Prahy)
 Václav Plachý (1785–1858) – varhaník, skladatel a hudební pedagog, působil u piaristů ve Vídni 
 Vojta Plachý-Tůma (1903–1968) – český herec
 Zdenek Plachý (1961–2018) – režisér a hudební skladatel

příjmení osob, ženský tvar s přechýlením
 Barbora Plachá (* 1988) – česká harfistka
 Lída Plachá (1921–1993) – česká herečka

Česká příjmení